Ripiegamento – processo con il quale una molecola assume la propria forma o conformazione
 Ripiegamento di proteine – processo di ripiegamento molecolare attraverso il quale le proteine ottengono la loro struttura tridimensionale